Friebe ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Friebe (1894–1980), österreichischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Helmut Friebe (1894–1970), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Holm Friebe (* 1972), deutscher Journalist und Autor
 Ingeborg Friebe (* 1931), deutsche Politikerin (SPD)
 Jens Friebe (* 1975), deutscher Musiker und Musikjournalist
 Melchior Friebe (1629–?), deutscher Mediziner
 Michael Friebe (* 1964), deutscher Ingenieur, Medizintechnik-Unternehmer und Business Angel
 Moritz Friebe (1846–1937), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Richard Friebe (* 1970), deutscher Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor
 Rudolf Friedrich Karl Friebe (1862–1945), deutscher Unternehmer und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Thomas Friebe (* 1968), deutscher Journalist, Autor und Sprecher

Siehe auch:
 Tortilowicz von Batocki-Friebe